Kenéz Béla (1874–1946) statisztikus, közgazdász, gazdaságpolitikus, az MTA levelező tagja
 Kenéz Béla (1922) birkózó, edző